Governo Sonnino può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Sidney Sonnino:
Governo Sonnino I, in carica dall'8 febbraio al 29 maggio 1906;
Governo Sonnino II, in carica dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo 1910.